Le nom Théodose le Jeune est porté par les personnes suivantes :
 Théodose le Jeune (401 - 450), surnom de l'empereur byzantin Théodose II.
 Théodose le Jeune ( - ), originaire d'Athènes, thaumaturge solitaire dans la région d'Argos ; saint des Églises chrétiennes célébré le .

Références